Села:
 Липина — Львівська область, Золочівський район
 Липина — Львівська область, Яворівський район

 Липина — колишнє село у Жовківському районі Львівської області, приєднано до складу села Воля-Висоцька